Никанор Леонтьевич Тютрюмов (1821—1877) — художник, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Получил военное образование. Служил во 2-й гренадерской артиллерийской бригаде (1840—1846). В 1846 году был прикомандирован к Дворянскому полку (ротный офицер, преподаватель черчения, рисования), вышел в отставку с чином подполковника (1866). Посещал классы Императорской Академии художеств. Ученик К. П. Брюллова и П. В. Басина. Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1850) за «Автопортрет» и большая серебряная за картину «Гречанка». Получил звание «назначенного в академики» (1853) и тогда же было дано звание академика за портреты профессора живописи П. В. Басина и генерала А. В. Дядина.

Не обладая солидною техническою подготовкою, Тютрюмов писал крайне медленно и для исполнения портрета нуждался в огромном количестве сеансов, чем докучал позировавшим и отваживал от себя заказчиков; старание же писать возможно поспешнее увлекло его в рутину, все более и более ослаблявшую расположение к нему публики. Утрата хорошей портретной практики заставила его обратиться к писанию образов и целых иконостасов, к изображению женских головок и фигур нагих красавиц. За две очень посредственные картины подобного рода, «Отдых вакханки» и «Нимфа перед купаньем», Академия художеств (1864) снисходительно возвела его в свои почётные вольные общники. Военная служба Тютрюмова продолжалась с 1851 по 1866 год, когда он был уволен в отставку. В последние годы своей жизни (с 1868) он исполнял при Дирекции Императорских театров должность помощника заведующего декорационною и гардеробною частью.

В дальнейшем художник чередовал писание портретов с изображением на своих полотнах нимф, вакханок, купальщиц и т. п. Например, можно выставить следующий ряд из его работ: «Портрет доктора Треборна» (1865), «Нимфа перед купанием» (1867), «Портрет Окунева» (1868), «Отдых вакханки» (1868), «Портрет г-жи Рейнеке» (1869), «Туалет одалиски» (1872), «Портрет генерал-лейтенанта П. П. Гарднера» (1872), «Венера с Амуром» (1877).

Тютрюмовым было написано более 320 портретов, около 40 картин. Сделал он и три больших церковных иконостаса.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены